Esistono più comuni francesi con questo nome

Thory – Somme
Thory – Yonne